Valor futuro puede referirse a:

 Valor futuro; en informática, transferencia por la red; o
 Valor futuro; en finanzas, conceptos afines.